Tartaro steht für: 

 Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, Fluss in Venetien, verbindet durch Kanäle Po und Etsch

Tartaro ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Giacomo Imperiale Tartaro (1554–1622), italienischer Politiker und 92. Doge der Republik Genua

Siehe auch:
 Tartaros, Teil der Unterwelt der griechischen Mythologie
 Tartaros (Begriffsklärung)
 Tartarus (Begriffsklärung)